Richard Houston kan syfta på bland andra:

 Richard Houston (konstnär) (1721–1775), irländsk kopparstickare
 Richard Houston (författare), pseudonym för Gustaf Ericsson (1900–1967), svensk författare